A Etapa de Barcelona da Fórmula 3 em 2021 foi realizada nos dias 8 e 9 de maio de 2021 em três corridas no Circuito de Barcelona-Catalunha, em Montmeló, Espanha, sendo a primeira etapa do Campeonato de Fórmula 3 de 2021, categoria de monopostos. Serviu como evento de apoio ao Grande Prêmio da Espanha de 2021, realizado na mesma data e local.

Resultados

Qualificação

Corrida Curta 1

Corrida Curta 2 

 Notas
  – Arthur Leclerc recebeu uma punição de tempo de 10 segundos por exceder a velocidade de delta durante o Safety Car.
  – Dennis Hauger recebeu uma punição de tempo de 10 segundos por causar uma colisão com Matteo Nannini.

Corrida Longa 

Notas
  – Rafael Villagómez recebeu uma punição de 5 segundos por forçar Amaury Cordeel a sair da pista nas duas primeiras curvas.

Tabela do campeonato após a corrida 
Somente as cinco primeiras posições estão incluídas nas tabelas.

 Tabela do campeonato de pilotos

 Tabela do campeonato de equipes

Ver também 
 Grande Prêmio da Espanha de 2021

Barcelona
Desporto na Espanha em 2021